Slaven Slišković Slija (Split, 23. svibnja 1974.), (Čovjek Filbi, Kapetan Broda) hrvatski je pjesnik, književnik, skladatelj, kantautor te osnivač, pjevač i voditelj kultnog splitskog glazbenog rock sastava Mister NO. Napisao je preko tisuću pjesama i objavio 5 zbirki pjesama te po jednu dramu i monodramu, uglazbio je preko 350 pjesama, a također je autor i tridesetak objavljenih priča. Osnovno određenje mu je poezija, ali spajajući je s glazbom prirodno je stigao do vlastitog autorskog govora izraženog u glazbenom sastavu Mister NO kojeg je osnovao 1999. godine i s kojim je u 2019. godini izdao dva albuma s ukupno 60 pjesama. Uglazbio je stihove Jesenjina, Cesarića, Šimića i mnogih drugih, a poznat je po interpretacijama drugih pjesama. Njegova pjesma Bijelo je bijelo u izvedbi sastava Mister NO smatra se alternativnom himnom navijača hrvatskog nogometnog kluba Hajduk iz Splita, a veliki uspjeh kod publike su postigle njegove pjesme: Jednostavno to je ljubav, Nekoliko oblaka, Taj, Otkazana predstava, Deminer, Bježim se, Ne, nije bol, Lijek, Prijateljica, Ma hajde, dođi Iva, Čitat ću ti dlan, Ostat ću bez nje, Soba njene rodice i mnoge druge. U mladosti se bavio vaterpolom, bio je član vaterpolskog kluba Jadran iz Splita gdje je bio kapetan u kadetskom i juniorskom uzrastu te reprezenativac Jugoslavije u svom uzrastu (jedini s područja pet prvoligaških klubova u Dalmaciji). Prvu medalju je osvojio 1986 godine gdje je kao pionir nastupao za kadete Jadran - Koteksa i osvojili su broncu. Poslije za svoju generaciju osvaja zlato za prvenstvo Splita. Kad je bio kadet sa juniorima Jadrana osvojio je zlato na prvenstvu Hrvatske i sa svojom generacijom u juniorskom sastavu gdje je bio kapetan osvaja broncu. Za reprezentaciju na turniru u Burgasu u Bugarskoj osvajaju zlato. Na Balkanskim igrama u Istanbulu osvaja zlato. U Barceloni na turniru šest nacija osvajaju zlato. Vatepolom se prestao baviti 1994. godine kako bi se u potpunosti posvetio pisanju i skladanju i prijavio se u Hrvatsku vojsku.

Djela:

Zbirke pjesama:

Šibe poznatih maćeha (1997.)

Prodavaonica lakog streljiva i optičkih ciljnika (2004.)

Tvoja nevinost je popularna u mojoj ulici (2006.)

Ženski petko (2012.)

Pričao sam s pticama (2020.)

Sok od balerine (u pripremi za objavu)

Drame:

Jelenova suza (2005.)

Korona Bonaparte (2020.) - monodrama 

Diskografija:

Vidi bend Mister NO

Hrvatski pjesnici